Juan Carlos Ortega puede referirse a:

 Juan Carlos Ortega (actor colombiano), actor colombiano.
 Juan Carlos Ortega (futbolista) (1967-), futbolista mexicano.
 Juan Carlos Ortega (humorista) (1968-), humorista español.